Сезон 1995/96 — 86-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 85-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1995/96
Чемпионат Австрии 1995/96 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1995/96 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок УЕФА 1995/96 на сайте AustriaSoccer.at

1995/1996
Аустрия Вена